Hestina — род дневных бабочек из семейства Нимфалиды, распространённых в Азии. На территории России на самом юге Приморского края могут встречаться мигрирующие особи двух видов этого рода — Hestina assimilis, Hestina japonica.

Характеристика рода 

Бабочки средних и крупных размеров. Крылья темные со светлым рисунком. Верхняя сторона крыльев с белыми, реже — желтовато-белыми либо желтоватыми, ярко-жёлтыми пятнами. На верхней стороне крыльев у основания центральной ячейки имеется светлый штрих. Щупики большие, косо торчащие вперед. Передние ноги редуцированы, не используются при хождении, лишены коготков и покрыты густыми волосками. Задние голени с одной парой шпор. Часто самцы данных видов собираются группами на влажном песке и глинистых почвах, по берегам ручьёв, возле луж.

Виды 
 Hestina assimilis
 Hestina dissimilis
 Hestina divona
 Hestina japonica
 Hestina jermyni
 Hestina mena
 Hestina mimetica
 Hestina nama
 Hestina namoides
 Hestina risna
 Hestina nicevillei
 Hestina ouvradi
 Hestina persimilis
 Hestina waterstradti

Литература 
 Лер П. А. Определитель насекомых Дальнего Востока России. — Т. 5. Ручейники и чешуекрылые. Ч. 5. — Владивосток: 2005.
 Butterflies of the World, H. L. Lewis, (C) 1973, Lionel Leventhal Ltd.

Нимфалиды
Насекомые Азии
Роды чешуекрылых